Adelaide International 2021 var en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt af typen GreenSet i Memorial Drive Tennis Centre i Adelaide, Australien i perioden 22. - 27. februar 2021. Det var den anden udgave af Adelaide International, og turneringen var en del af WTA Tour 2021 i kategorien WTA 500.

Singletitlen blev vundet af Iga Świątek, som i finalen besejrede Belinda Bencic med 6-2, 6-2, og dermed sikrede sig titlen uden at tabe et eneste sæt i løbet af turneringen. Det var hende andet titel på WTA-niveau i karrieren, efter at hun året forinden havde vundet French Open som sin første titel. Den forsvarende mester, Ashleigh Barty, tabte i anden runde til Danielle Collins.

Doubletitlen gik til Alexa Guarachi og Desirae Krawczyk, der vandt 6-7(4), 6-4, [10-3] i finalen over Hayley Carter og Luisa Stefani. Guarachi vandt sin tredje doubletitel på WTA Tour, og alle tre titler var blevet vundet med Krawczyk som makker. Amerikaneren sikrede sig sin femte WTA-titel i double, eftersom hun ud over titlerne med Guarachi inden da også havde vundet to turneringer sammen med Giuliana Olmos.

Turneringen skulle oprindeligt have været afviklet i perioden 10. - 16. januar 2021 som optakt til Australian Open 2021, som dog blev flyttet på grund af COVID-19-pandemien, og dermed kom Adelaide International til at ligge i den periode, hvor de tilrejsende spillere til Australian Open skulle afvikle deres indrejsekarantæne. Derfor blev turneringen flyttet til afvikling i ugen efter Australian Open 2021.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 535.530. Præmiesummen var fordelt som følger:

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 18 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  20 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 spillere, der var gået videre fra kvalifikationen som lucky losere (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Kvalifikanter 

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Lucky losere 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der alle havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Adelaide International 
 WTA - Adelaide 2021 - Draws

Noter 

2021
WTA Tour 2021